Лучший бомбардир чемпионата Узбекистана по футболу () — ежегодный приз вручаемый Футбольной ассоциацией Узбекистана и ПФЛ Узбекистана игроку забившему больше всех голов в Высшей лиге чемпионата Узбекистана (с 2018 года называется Суперлигой Узбекистана). Приз учреждён в 1992 году.

Список бомбардиров

По сезонам

Всего 
По состоянию на конец сезона 2018 года

Футболисты 
Футболисты, чаще всего становившиеся лучшими бомбардирами

Клубы 
Клубы, чьи футболисты становились лучшими бомбардирами чемпионата.

Футбол в Узбекистане
Награды, появившиеся в 1992 году